Bantam (Austrália) - povoação da Ilha Cocos, pertencente à Austrália.
Bantam (Connecticut) - distrito no estado norte-americano de Connecticut.
 Bantam Books - famosa editora estadunidense.
 Ford Bantam - modelo de automóvel da Ford Motors, na África do Sul.
 Bantam - apelido da aeronave McDonnell Douglas A-4 Skyhawk.

Desambiguação